Сімау Саброза — португальський футболіст, атакувальний півзахисник іспанського «Еспаньйола» та в минулому збірної Португалії.
 Жуба Діогу Сімау — професіональний футбольний клуб з міста Діогу Сімау на острові Сан-Томе, в Сан-Томе і Принсіпі.